Sedecías es el nombre de varios personajes bíblicos. Su nombre significa mi justicia es Yahvé.

 Sedecías, hijo de Canana, es un profeta que aparece en el Libro de los Reyes. Anunció al rey Acab de Israel la victoria sobre los arameos, profecía que resultó ser falsa.

 Sedecías, hijo de Masayah, es un profeta al que Jeremías acusó de mentiroso y adúltero.

 Sedecías, hijo de Ananías, es un alto funcionario del rey Joaquín de Judá.

 Sedecías, rey de Judá, hijo de Josías, es el último rey de Judá (598 a. C.-587 a. C.), nombrado por Nabucodonosor II en lugar de su sobrino prisionero Joaquín. En el Libro de Jeremías aparece como soberano débil, que toma partido por Egipto, con lo que Nabucodonosor le castiga destruyendo Jerusalén y desterrando a muchos judíos.

Personajes del Antiguo Testamento